NGC 4133 (другие обозначения — UGC 7127, MCG 13-9-13, ZWG 352.20, IRAS12063+7510, PGC 38578) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1797 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4133
Дракон (созвездие)